Rudansjön kan syfta på:

Nedre Rudasjön i Haninge kommun
Övre Rudasjön i Haninge kommun